Корнилова Анна Владимировна — доктор технических наук, доцент, профессор Департамента строительства Инженерной академии РУДН.

Краткая биография 
 1986 г. — окончила кафедру обработки металлов давлением авиационно-металлургического факультета Рыбинского авиационного технологического института. Специальность — «Машины и технология обработки металлов давлением».
 1992 г. — защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в диссертационном совете московского станкоинструментального института. Специальность — «Машины и технология обработки металлов давлением». Тема «Разработка рациональных конструкций станин кривошипных прессов открытого типа».
 2009 г. — защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук в диссертационном совете московского станкоинструментального института. Специальность — «Машины и технология обработки металлов давлением». Тема «Разработка методов обеспечения долговечности силовых деталей кузнечно-прессовых машин и инструмента».
 2014 г. — награждена почетной грамотой Министерства образования РФ за вклад в развитие образования.

Преподавание 
 Читает курсы для студентов бакалавриата и магистратуры направления «Строительство»:
 «Вычислительные методы и компьютерное моделирование в научных исследованиях»;
 «Надежность и безопасность зданий и сооружений»;
 «Обследование сооружений».
 Читает курсы для студентов бакалавриата направлений подготовки «Нефтегазовое дело»; «Энергетическое машиностроение»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»:
 «Материаловедение и ТКМ».
 Читает курсы для студентов бакалавриата «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Горное дело»:
 «Материаловедение».

Наука 
 Исследует влияние напряжения, переменных во времени, термоциклирования, трибофатических др. факторов на магнитные свойства ферромагнитных материалов для улучшения параметров и характеристик (магнитная индукция, магнитная энергия, максимальная рабочая температура, температура Кюри и др.) при изготовлении магнитов, сердечников электромагнитов, трансформаторов, роторов и статоров электрических машин и др.
 Создана база математических моделей дефектов и рекомендаций по сочетанию видов неразрушающего контроля с целью повышения надежности выявления дефектности. Методика позволяет учитывать взаимовлияния различных механизмов разрушения при износе (адгезионный износ, абразивный износ, коррозионный износ и др.) и усталости рабочих деталей инструмента. Это необходимо при внедрении новых прогрессивных технологий на оборудовании например машиностроительной отрасли, когда требуется точное прогнозирование остаточного ресурса с учетом всех имеющихся дефектов (технологических и появившихся в процессе эксплуатации).
 Разработаны методы обеспечения долговечности силовых деталей кузнечно-прессовых машин и инструмента. Методы позволяют продлевать срок службы машин и инструментов для обрабоки металлов давлением, повышать качество получаемых изделий за счет повышения жесткости конструкий, и в конечном счете снижать себестоимость продукции.
 Разработаны методы проектирования крупногабаритных тяжелонагруженных конструкций на ограниченную долговечность, среди которых методы снижения локальных напряжений в базовых деталях прессов, позволяющие спроектировать и изготовить оборудование и инструменты строго ограниченной программой заказа долговечности.
 По итогам исследований профессором получено 8 авторских свидетельствна изобретения, которые сейчас применяются при проектировании и изготовлении кривошипных прессов и инструмента для обработки металлов давлением повышенной износостойкости, среди них патент на изобретение «Кривошипный пресс открытого типа» (изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкции кривошипных прессов открытого типа).

Научные интересы 
 Использование магнитных свойств ферромагнетиков для определения ресурса конструкций различного назначения.

Список публикаций 
 Karpukhin, A.I. Selishchev, A.V. Kornilova, I.M. Idarmachev. Investigation of the Change in the Magnetic Properties of Die Steels in the Process of Manufacture and Operation of Die Tools // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2018. — Volume 287, conference 1, P. 1-7.
 KornilovaA.V., Idarmachev I.M., Thtet Paing, Chzho Zayar. Method of Determination of the Service Life of a Die Tool with Application of Magnetic Methods of Nondestructive Control and Diagnostics // Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2014, Vol. 43, No. 5. P. 439—444.
 Kornilova A.V., Selishchev A.I., Idarmachev I.M. Application of magnetic kinds of nondestructive inspection to parts from die tool steels // Metal Science and Heat Treatment, January 2016, Volume 57, Issue 9-10. P. 632—637.
 Ivanov V.I., Kornilova, A.V., Musatov V.V. Technical diagnostics in accident risk assessment // Inorganic Materials, Volume 52, Issue 15. P. 1509—1514.

Профессора РУДН
Преподаватели Российского университета дружбы народов